Leonhardplatz ist die Bezeichnung für:

 einen Platz in der deutschen Stadt Braunschweig, siehe: St. Leonhard (Braunschweig)
 einen Platz in der österreichischen Stadt Graz, siehe: Leonhardplatz (Graz)
 einen Platz in der Schweizer Stadt Zürich, siehe: Central (Zürich)